W Polsce
 Lubowidz – miasto w województwie mazowieckim
 Lubowidz – dawna gromada
 Lubowidz – wieś w województwie pomorskim

Zobacz też 
 Lubowidza